Jr, JR eller Jr. kan syfta på:

 JR – ett samlingsnamn för sju järnvägsbolag i Japan, se Japan Railways
 JR Tokai – ett järnvägsbolag i Japan med huvudkontor i Nagoya
 JR (konstnär) – artistnamnet för en konstnär och fotograf
 Jr. (suffix) – ett namntillägget om far och son har samma förnamn
 Jr. – ett studioalbum av Stakka Bo från 2001
 Jr Eric (1982–2009), en svensk reggaeartist från Göteborg
 John Ross "JR" Ewing – en av huvudpersonerna i TV-serien Dallas, se Dallas (TV-serie)